48. breddegrad kan henvise til:

 48. nordlige breddekreds
 48. sydlige breddekreds